«Вéстшелланн» (, также известен как FCV Vikings) — датский футбольный клуб из города Слагельсе, основан в 2008 году. Выступал в датской Суперлиге. Клуб обанкротился в 2015 году.

Достижения  
 Финалист кубка Дании: 2014/15

Прошлые сезоны

Бывшие тренера 
 Йеппе Тенгбьерг (1 июля 2008 — 31 марта 2009)
 Микаэль Шёнберг (1 апреля 2009 — 16 февраля 2010)
 Ове Педерсен (1 июля 2011— 21 мая 2014)

Бывшие игроки 
 Сёрен Берг
 Сладан Перич
 Хеино Хансен
 Николай Хансен
 Ансу Туре
 Эдвард Офере

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба  
 Слагельсе Б&И

Футбольные клубы Дании